Roper kan syfta på:

 Roper (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp

Geografi

USA 

 Roper (ort), North Carolina, Washington County,

Se även 
 Mount Roper – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar